Opstarten, het opstarten van een computer
 Bootstrap (framework), Een bibliotheek voor webdesign in HTML/CSS/javascript
 BootP, een netwerkprotocol